— японский футболист.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Гамба Осака», «Симидзу С-Палс», «Виссел Кобе». После окончания средней школы в 1983 году Нагасима стал игроком «Мацусита Электрик», (позднее — «Гамба Осака»), выступавшем в региональной лиге. По итогам сезона 1985/86 команда выиграла чемпионат и вышла в Первый дивизион страны. В 1990 году клуб завоевал Кубок Императора. В 1992 году Японская футбольная лига подверглась реформированию и была создана новая Джей-лига. 5 июня 1993 года Нагасима забил хет-трик в ворота «Нагоя Грампус». Это был первый хет-трик в Джей-лиге. В 1994 году он перешел в «Симидзу С-Палс».

В январе 1995 года в Кобе произошло крупнейшее землетрясение. В июне Нагасима перешел в клуб «Виссел Кобе», чтобы поддержать город и население, переживших бедствие. С его помощью в 1996 году клуб занял 2-е место в японской футбольной лиге и вышел в Джей-лигу. Нагасима провел за клуб 138 матчей, забил 67 мячей и закончил игровую карьеру в 2000 году.

Карьера в сборной 
С 1990 по 1991 год сыграл за национальную сборную Японии 2 матча.

Статистика

В клубе

В сборной

Достижения

Командные 
«Гамба Осака»
 Обладатель Кубка Императора: 1990

Индивидуальные 
 Включён в символическую сборную японской футбольной лиги: 1989/90

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»